Јарок може бити:

 Јарок (острво), острво у Јакутији, Русија
 Јарок (Њитра), насељено мјесто у округу Њитра, Њитрански крај, Словачка Република
 Јарок (Закарпатска област), насељено мјесто у Закарпатској области, Република Украјина
 Јарок (Дњепропетровска област), насељено мјесто у Дњепропетровској области, Република Украјина